Zdechovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zdechovice – comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Zdechovice – comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové